

Osoby noszące nazwisko Engelking 
 Anna Engelking (ur. 1959) – polska etnolożka
 Barbara Engelking (ur. 1962) – polska socjolog
 Jerzy Engelking (ur. 1962) – polski prokurator
 Leszek Engelking (ur. 1955) – polski tłumacz
 Ryszard Engelking (ur. 1935) – polski matematyk
 Wojciech Engelking (ur. 1992) – polski pisarz